Qernertuarsuk bezeichnet:
 Qernertuarsuk (Insel, Kitsissuarsuit) (auch Qernertuarsuit), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qernertuarsuk (Insel, Qaqqarsuatsiaq), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qernertuarsuk (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qernertuarsuk (Insel, Qasigiannguit), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland